Simon Petit (né le  à Amiens en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
De 2003 à 2011, il joue avec les Hockey Club Amiens Somme dans la Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Hockey Club Amiens Somme || Super 16 ||19 ||2 ||3 ||5 ||2 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2004-2005 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||24 ||4 ||3 ||7 ||4 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2005-2006 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||22 ||1 ||3 ||4 ||4 ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2006-2007 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||26 ||4 ||0 ||4 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2007-2008 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||23 ||2 ||3 ||5 ||6 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||25 ||3 ||9 ||12 ||18 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||26 ||6 ||14 ||20 ||16 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0 
|-
|2010-2011 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||26 ||5 ||11 ||16 ||12 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0

Notes et références 

Naissance en novembre 1983
Naissance à Amiens
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace